Dyscolia är ett släkte av armfotingar. Dyscolia ingår i familjen Dyscoliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Dyscolia